Subarktis steht für:
 die subpolare Klimazone der Nordhalbkugel, jedoch häufig auch für die kaltgemäßigte Zone
 die Waldtundra, den Übergang zwischen borealem Nadelwald und Tundra
 ein nordamerikanisches Kulturareal